5-я дивизия тяжёлой кавалерии (), иногда также 5-я драгунская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

История дивизии 
Дивизия сформирована 25 декабря 1811 года в составе Эльбского обсервационного корпуса.

С 15 февраля 1812 года в составе 1-го кавалерийского корпуса Великой Армии.

6 февраля 1813 года была расформирована.

Воссоздана 13 октября 1813 года в составе 5-го кавалерийского корпуса.

18 ноября 1813 года по причине огромных потерь, понесённых в Битве народов, Император реорганизовал французскую армию. Дивизия сменила номер на 3-й.

Подчинение и номер дивизии 
 5-я дивизия тяжёлой кавалерии 1-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (15 февраля 1812 года);
 5-я дивизия тяжёлой кавалерии 5-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (13 октября 1813 года);
 5-я дивизия тяжёлой кавалерии 6-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (19 февраля 1814 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Жан-Батист Валанс (30 декабря 1811 – 25 сентября 1812)
 бригадный генерал Николя Рено (25 сентября 1812 – 6 февраля 1813)
 дивизионный генерал Самюэль Леритье (13 октября 1813 – 18 ноября 1813)
 дивизионный генерал Шарль Трейяр (19 февраля 1814 – 11 апреля 1814)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Жак Россиньоль (23 октября 1811 – 3 ноября 1812)

Состав дивизии 
штаб дивизии

6-й кирасирский полк ()

в составе дивизии с момента её формирования, и до 6 февраля 1813 года.

11-й кирасирский полк ()

в составе дивизии с момента её формирования, и до 6 февраля 1813 года.

12-й кирасирский полк ()

в составе дивизии с момента её формирования, и до 6 февраля 1813 года.

5-й шеволежерский полк ()

в составе дивизии со 2 января 1812 года, и до 6 февраля 1813 года.

2-й драгунский полк ()

в составе дивизии с 13 октября 1813 года, и до 18 ноября 1813 года.

6-й драгунский полк ()

в составе дивизии с 13 октября 1813 года, и до 18 ноября 1813 года.

11-й драгунский полк ()

в составе дивизии с 13 октября 1813 года, и до 18 ноября 1813 года.

13-й драгунский полк ()

в составе дивизии с 13 октября 1813 года, и до 18 ноября 1813 года.

15-й драгунский полк ()

в составе дивизии с 13 октября 1813 года, и до 18 ноября 1813 года.

Организация дивизии 
На 1 июля 1812 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Николя Рено)
 6-й кирасирский полк (командир – полковник Изидор Мартен)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Огюст Дежан)
 11-й кирасирский полк (командир – полковник Пьер Дюкло)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Шарль Лагранж)
 12-й кирасирский полк (командир – полковник Луи Матвон де Кюрньё)
 1-й эскадрон 5-го шеволежерского полка (командир эскадрона Герен)
На 13 октября 1813 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Матьё Кёно)
 2-й драгунский полк (командир – полковник Лоран Оффмайер)
 6-й драгунский полк (командир – полковник Клод Мюнье)
 11-й драгунский полк (командир – полковник Франсуа Тевене д’Ау)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Жан Коллер)
 13-й драгунский полк (командир – полковник Жан-Сильвестр Жоанн)
 15-й драгунский полк (командир – полковник Жан-Клод Будинон-Вальдек)

Примечания

Ссылки 
 5-я дивизия на сайте Руниверс
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»
 Состав Великой армии в Битве народов

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Кавалерийские дивизии Франции
Дивизии XIX века
Воинские части и формирования, созданные в 1811 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1813 году